Список эпизодов телесериала «Ночная смена», премьера которого состоялась на канале NBC 27 мая 2014 года.

Обзор сезонов

Эпизоды

Сезон 1 (2014)

Сезон 2 (2015)

Сезон 3 (2016)

Сезон 4 (2017)

Примечания

Ссылки 
Ночная смена